L'Hypo Group Tennis International 1988 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 8ª edizione dell'Hypo Group Tennis International, che fa parte del Nabisco Grand Prix 1988. Si è giocato a Bari in Italia, dal 19 al 25 settembre 1988.

Campioni

Singolare 

 Thomas Muster ha battuto in finale  Marcelo Filippini 2-6, 6-1, 7-5

Doppio

 Thomas Muster /  Claudio Panatta hanno battuto in finale  Francesco Cancellotti /  Simone Colombo 6–3, 6–1

Collegamenti esterni